Princezna Andromeda je fiktivní výletní loď která patří Luku Castellanovi z knižní a filmové série Percy Jackson a Olympané od Ricka Riordana.

Popis 
Je vysoká deset pater a má navíc dalších 12 palub. V prosklené nástavbě se nachází obrovský sál a na přídi se připevněná devítimetrová socha ženy v bílém řeckém rouchu (má znázorňovat Andromedu připevněnou ke skále). Na lodi jsou prostorné kajuty a luxus všude. V nákladovém prostoru se nachází Drakon který je krmen vězni. Loď dříve kotvila v New Yorku a Miami. Pak v San Franciscu. Percy se na ní dostal pomocí Hipokampů když ho na ní nasměroval Hermés. Je to popisováno jako loď duchů neboť všichni lidé na lodi jsou v jakémsi transu. Na lodi je několik bazénů. Loď dříve převážela Kronovu rakev ta ale byla přemístěna na horu Orthys. Loď stráží duchové moře Aigános a Okeános. Poseidón se nepřetržitě snaží loď zničit. Působí na ní nejhorší a nejničivější bouře světa ale Princezna Andromeda odolává.

V knihách 
Poprvé se loď objeví ve druhém díle (Moře nestvůr) kdy se na ní Percy, Annabeth a Tyson nalodí. Najdou tam Luka a Chrise. Luke je dá sežrat Drakonovi ale díky Tysonovi uniknou. Na konci knihy zjistí že Princezna Andromeda kotví ve přístavu a Luke je zajme. Percy ho přemluví k boji a informuje tábor o tom že Luke otrávil Thaliin strom. Luke ho sekne do nohy a Percy by umřel pokud by na loď nezaútočili kentauři. Ve třetím díle (Prokletí Titánů) informuje Tyson Percyho že loď pluje do Panamského průplavu, ke hoře Orthys. Po souboji s Atlasem a držením nebes na hoře Orthys které Percyho málem zabije se z lodi vyhrnou nestvůry které ale postřílí Frederick Chase. Spolu s Artemis odtud utečou.

Technické info 
 výška: 22 pater
 výzbroj: žádná
 typ lodi: výletní
 osud: potopena pomocí řeckého ohně Charlesem Beckendorfem který ale pak zemře
 kapitán: Luke Castellan

Další lodě

CSS Birmingham 
Parní loď z americké občanské války, neporazitelná a nedobytná. Použila ji Clarisse na výpravu do moře nestvůr. Dříve bojovala na straně Konfederace takže když prohrála tak dlužila Arésovi službu. Ten si řekl o Birmingham a daroval ho dceři. Jeho výzbroj tvoří 4 dvaatřicetilibrové kanóny Dahlgren s nedrážkovanými hlavněmi a 2 děla typu Brooke. Loď je velmi nízká proto je snadné ji přestřelit. Na palubě která je těsně nad vodou se nachází nízká lichoběžníková komora z které šikmo vyrůstají kanóny. Většina lodi se nachází pod vodou a kajuty důstojníků jsou velké asi jako šatny. Ostatní námořníci spí v jedné místnosti u motorů. Námořníci jsou zombie a ničí se teplem. Clarisse s lodi zachránila Tysona, Percyho a Annabeth před Hydrou když ji rozstřílela kanóny. Chtěla zaútočit také na Princeznu Andromenu. Birmingham bojoval s Charybdys se kterou dostal pořádně zabrat. Když se od ní vzdálil začaly se ničit kotle a Tyson to musel spravit. Pak na loď zaútočila Skylla a zabila kapitána spolu s několika dalšími námořníky. Když se dostaly na volné moře lodi vypověděl motor službu a loď explodovala. Přežili pouze Clarisse, Tyson, Percy a Annabeth.
Technické info
 typ lodi: válečná
 výzbroj: čtyři Dahlgreny a dva Brooke
 velící důstojník: Clarisse La Ruová
 kapitán: -
 osud: exploze po boji s Charybdys

Pomsta královny Anny 
Pirátská plachetnice patřící Edwardu Teachy, synovi Arése. Percy s Annabeth ji našli v lázeňském středisku K.K. po boji s Kirké. Pluli s ní mořem až na Polyfémův ostrov. Při útěku před ním po nich házel kameny. Jeden z nich udělal díru do lodi. Ta se během minuty potopila a Percy, Grover a Tyson zavolali Hipokampy.
Technické info
 typ lodi: válečná plachetnice
 kapitán: Černovous
 výzbroj: dvě řady kanónů
 osud: potopena obrem Polyfémem

Percy Jackson a Olympané
Fiktivní dopravní prostředky